Slovo domina má několik významů:
 domina (titul) – v době antiky čestný titul římských žen
 domina (BDSM) – dominantní žena  („Paní“) v sadomasochistickém salonu
 Domina (Křimov) – část obce Křimov
 Domina (odrůda révy vinné) – odrůda vinné révy

Externí odkazy